Lan Yu – wyspa na Oceanie Spokojnym, należąca do Republiki Chińskiej
 Lan Yu (zm. 1392) – chiński generał z czasów dynastii Ming
 Lan Yu – chiński film z 2001 roku w reżyserii Stanleya Kwana